Abu Said Usman II – sułtan Maroka z dynastii Marynidów (1310-1331)
 Usman II – sutłan Kanem-Bornu (1369–1371)
 Osman II – sułtan osmański (1618-1622)